Fessl ist der Familienname folgender Personen:

 Monique Fessl (* 1974), österreichische Medienkünstlerin
 Ulli Fessl (* 1942), österreichische Schauspielerin